Als Europameisterschaft 1951 oder EM 1951 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1951 stattfanden:

 Basketball-Europameisterschaft 1951 in Paris (Frankreich)
 Dreiband-Europameisterschaft 1951 in Antwerpen (Belgien)
 Eishockey-Europameisterschaft 1951 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1951 in Paris (Frankreich)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1951 in Zürich (Schweiz)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1951 in Oslo (Norwegen)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1951 in Mailand (Italien)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1951 in Paris (Frankreich)
 Ruder-Europameisterschaften 1951 in Mâcon (Frankreich)
 Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1951 in Paris (Frankreich)
 Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1951 in Paris (Frankreich)

!
1951